Der Begriff Müllerscher Muskel wird als Bezeichnung verwendet sowohl für den

Musculus tarsalis als auch für
einen Abschnitt des Musculus ciliaris.